Komorze peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Komorze, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Komorze, village de la voïvodie de Poméranie ;
 Komorze, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.